Impulsive — третий сингл группы Wilson Phillips с их одноименного альбома. Был выпущен в 1990 году и попал на четвёртое место чарта Billboard Hot 100.

Чарты

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM